Зайн  (, также «зай») — одиннадцатая буква арабского алфавита. В персидском алфавите называется «зэ». Используется для обозначения звука .

Соединение 
Стоящая отдельно и в начале слова Зайн пишется, как ; в конце слова — .

Абджадия 
Букве соответствует число 7.

Произношение

Происхождение и родственные буквы 
Восходит к финикийской букве зен, первоначально это слово означало «оружие». Наряду с буквой ﺯ от той же финикийской буквы происходят еврейская заин, сирийская зайн, греческая дзета, латинская Z.

От буквы зайн происходит персидская буква «жэ», ژ.

Ссылки

Примечания